Magyar Gyula (1884–1945) botanikus, kertész, növénynemesítő
 Magyar Gyula (1926) kézilabdázó
 Magyar Gyula (1947–2020) televíziós személyiség, műszaki vezető, a Keszthelyi Ipartestület felügyelőbizottsági elnöke